Macheiner ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea Macheiner (* 1943), deutsche Schriftstellerin
 Eduard Macheiner (1907–1972), österreichischer Priester, Erzbischof von Salzburg (1969–1972)
 Judith Macheiner (* 1939), deutsche Autorin und Wissenschaftlerin
 Lisa Macheiner (1914–1986), österreichische Schauspielerin

Siehe auch: Machein